Вітгенштайн — німецьке прізвище.

Відомі носії:
 Людвіг Вітґенштайн (, 1889—1951) — австро-англійський філософ.
 Пауль Вітгенштайн (, 1887 —1961) — австрійський і американський піаніст, брат філософа Людвіга Вітгенштайна.

Див. також 
 Вітгенштайн () — художній фільм 1993 року (реж. Дерек Джармен)
 Вітгенштейн

Німецькі прізвища